Бернард Тревизанский (; 1406; Падуя, умер в 1490 году) — легендарный итальянский алхимик, якобы происходивший из аристократической семьи города Падуи и носивший титул графа.

Среди приписанных ему сочинений ключевыми признаны такие тексты как «Естественная философия металлов» (1567) и «Songe-Verd» (), перекликающийся с трактатом Василия Валентина об азоте (1624) и «Химической свадьбой Христиана Розенкрейца» немца Валентина Андреа (; 1616).

Сочинения Тревизана отличались ясностью мыслей и выражений, за что автор получил одобрительную оценку читателей. Сам Тревизан признавался, что полностью овладел Знанием лишь в возрасте 73 лет. Он подчёркивал важность видений наяву и во сне, — также, как впоследствии об этом писали видные утописты, оккультисты и эзотерики, в частности, Христиан Розенкрейц, Василий Валентин, граф Калиостро и другие.

Примечания

Ссылки 
 
 Латинские издания Тревизана // на Гугл-букс.
 Бернард Тревизанский. «Зеленый сон»

Алхимики
Латинские писатели Средневековья
Графы Италии